Spica – stella della costellazione della Vergine
Salzius (Spica) – personaggio de I Cavalieri dello Zodiaco
Spica – singolo dei Plastic Tree
Spica – gruppo musicale sudcoreano
SPICA – azienda italiana
Spica – torpediniera della Regia Marina